Mänty kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mänty (ö, lat 62,92, long 27,48), Norra Savolax, Kuopio, 
 Mänty (ö, lat 62,77, long 27,73), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar